

Cinema 
 A Concerto for the Violin – cortometraggio muto del 1913 diretto da Charles Brabin
 El violín – film del 2005 diretto da Francisco Vargas
 The Immigrant's Violin – cortometraggio muto del 1912 diretto da Otis Turner
 The First Violin – cortometraggio muto del 1912 diretto da Van Dyke Brooke
 The Spirit of the Violin – cortometraggio muto del 1915 diretto da Edward J. Le Saint
 The Violin of M'sieur – cortometraggio muto del 1914 diretto da James Young
 The Voice of the Violin – cortometraggio muto del 1915 diretto da Ben Turbett

Persone 
 Almo Violin – ingegnere italiano

Altro 
 The Violin Player – album della musicista Vanessa-Mae

Pagine correlate 
 The Violin
 The Broken Violin